Зеленцино — название населённых пунктов в России:

 Зеленцино — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Зеленцино — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Зеленцино — деревня в Конаковском районе Тверской области.
 Зеленцино — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Зеленцино — деревня в Брейтовском районе Ярославской области.